Cybulski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Weißberg-Cybulski (1901–1964), österreichischer Physiker
 Napoleon Cybulski (1854–1919), polnischer Physiologe
 Piotr Cybulski (* 1955), polnischer Politiker
 Wojciech Cybulski (1808–1867), polnischer Literaturhistoriker und Sprachwissenschaftler
 Zbigniew Cybulski (1927–1967), polnischer Schauspieler